Гази-Баба () — община в Северной Македонии. Община является административной единицей-микрорайоном столицы страны — Скопье, расположена на севере Северной Македонии, в Скопском статистически-экономическом регионе, с населением 72 617 жителей.

Площадь территории общины 110,86 км².

Этническая структура населения в общине по переписи населения 2002 года:
 македонцы — 53 497 (73,67%)
 албанцы — 12 502 (17,21%)
 сербы — 2 097 (2,9%)
 цыгане — 2 082 (2,9%)
 боснийцы — 710 (1,0%)
 турки — 606 (0,8%)
 волохи — 236 (0,3%)
 остальные — 887 (1,2%)

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт

Общины Северной Македонии